Aceasta este o listă cu cele mai importante stele din constelația Săgetatorul.

Referinte

Vezi si 
Săgetătorul

Constelația Săgetătorul
Liste de stele